Nicht Wolf nicht Hund bezeichnet:

 Nicht Wolf nicht Hund (Buch)
 Nicht Wolf nicht Hund (Film)